Лос Аматес има више значења:

 Лос Аматес (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аматес, Ла Почотера (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес, Ел Потреро (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Уамуститлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес, Лас Игерас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес, Адолфо Сијенфуегос (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматес, Сан Хосе де лос Аматес (Тонатико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Аматес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Аматес (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Аматес (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Аматес, Сантос Рејес (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Аматес (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Аматес (Точимилко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Аматес (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аматес (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику